Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 2001-2002 est la  de la 2. Bundesliga. Elle oppose dix-huit clubs professionnels de football.

La compétition se déroule en trente-quatre journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que les deuxième et troisième du classement final sont promus en Bundesliga 2002-2003. Les quatre derniers sont relégués en Regionalliga.

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Notes et références 

2001-2002
Allemagne D2 2001-2002
Football D2 2001-2002
Football D2 2001-2002
Football en Allemagne en 2001
Football en Allemagne en 2002